Mehrling steht für:
 Mehrlinge, eine Mehrfachgeburt

Personen:
 Katharine Mehrling (* 1974 oder 1975), deutsche Schauspielerin, Musical-Darstellerin, Sängerin und Songschreiberin
 Perry Mehrling (* 1959), amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler